Cibugel (Cibugel)
 Cibugel (Cisoka)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing